Night and the City (boek), gepubliceerd in 1938.
Verfilmingen van dit boek:
Night and the City (1950)
Night and the City (1992)